Der Vorarlberger Literaturpreis ist ein Publikumspreis der Vorarlberger Buch- und Medienwirtschaft.
Er wird vom Vorarlberger Buchhandel für besondere schriftstellerische Leistungen für Vorarlberger Autoren vergeben.

Der Literaturpreis wurde 1991 als Ehrenpreis des Vorarlberger Buchhandels gegründet und wird seit 2008 als Literaturpreis der Vorarlberger Buch- und Medienwirtschaft bezeichnet. Der Literaturpreis ist ein Publikumspreis, Unterstützungen können für zehn Nominierte in circa 40 Buchhandlungen in Vorarlberg abgegeben werden. Der Preis wird vom Vorarlberger Buchhandel alle zwei Jahre veranstaltet und ist mit 2.000 Euro dotiert.

Preisträger

Einzelnachweise 

Literaturpreis (Österreich)
Kultur (Vorarlberg)
Erstverleihung 1991